Di Tullio peut faire référence à :

Patronyme 
  (1951-), linguiste argentine ;
  (1913-1940), aviateur italien de la Seconde Guerre mondiale ;
  (1896-1979), professeur et anthropologue italien ;
  (1981-), actrice brésilienne ;
  (1918-), footballeur italien ;
  (1984-2022), entraîneur de football canadien ;
  (1971-), femme politique argentine.

Toponyme 
 , localité de la province de Chieti, en Italie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme